Laroque pode se referir a:
 Laroque (Gironde)
 Laroque (Hérault)

Desambiguações de topônimos